C++23 — ожидаемый стандарт языка программирования C++.

Запрещены и удалены

Удалены 
 Сбор мусора (Си++11) — по факту никто его не поддерживал.
 Добавлен псевдоконструктор  — как подсказка: строить строку из пустого указателя запрещено.

Запрещены 
 ,  (Си++11) — они ошибкоопасны, их сложно объединять в более крупные конструкции. Замена — .
 Свойства дробного  и  — поскольку поведение денормализованных чисел на аппаратном уровне (и даже при компиляции и исполнении) бывает разное, никто не полагается на это свойство. Что взамен — пока разрабатывается. Ранее аналогичные макросы запретили в Си.
 Запрещается делать свои . Свойствами аллокатора можно управлять, выставляя его внутренние поля.

Снят запрет 
 Операции , ,  с -переменными (запрещены в Си++20) — в микроконтроллерах часто используются многобитные порты, спроецированные в память. Поиск по микроконтроллерным библиотекам не нашёл подобного применения операциям , они остались запрещёнными.
 Присваивание char[] ← UTF-8  (см. ниже).

Язык

Мелкие изменения 
 Препроцессорные директивы  и .
 Предварительный оператор if/цикла может быть using-псевдонимом: . В Си++20 работало , ведь typedef — синтаксически определение переменной.
 Разрешён код  — auto теперь позволяет указатели и ссылки на массивы.
 Новый литеральный суффикс  (знаковый эквивалент ),  ().
 В лямбда-функции без параметров допустимо опускать круглые скобки, если есть ключевое слово  и другие подобные: .
 Разрешены повторы атрибутов — оказалось, они часто генерируются макросами.
 Разрешено неявное преобразование int→bool в , ,  и . Но: если в  этот int будет равен чему угодно, кроме 0 и 1 — ошибка. Дробные числа, указатели и прочие объекты запрещены.
 Хвостовой возвращаемый тип в лямбда-функциях сначала смотрит в перехваты, и только потом — в окружающий текст: 
 Разрешены атрибуты у лямбда-функций: 
 При наследовании конструктора наследуются и подсказки по автоопределению параметров шаблона (deduction guides).
 Лямбда-функции и инстанцированные -шаблоны могут вызывать  и тогда сами становятся . Для первой никак нельзя указать, что она . А шаблон теперь может стать условным  в зависимости от пути инстанцирования.

if consteval 
Более раннее , сделанное встроенной функцией компилятора, оказалось ошибкоопасным. Например:

constexpr size_t strlen(char const* s) {
    //if constexpr (std::is_constant_evaluated()) {  Было, не вызывало ассемблерную версию
    if consteval {    // Стало
        for (const char *p = s; ; ++p) {
            if (*p == '\0') {
                return static_cast<std::size_t>(p - s);
            }
        }    
    } else {
        __asm__("Нечто оптимизированное на SSE");
    }
}

Конечно, компиляторы выдают предупреждение, но неочевидно, что делать — правильно , иначе оптимизированная ассемблерная версия вообще не запустится.

Вторая причина — взаимодействие между  и .

consteval int f(int i) { return i; }

constexpr int g(int i) {
    // if (std::is_constant_evaluated()) {   Было, не компилировалось
    if consteval {   // Стало
        return f(i) + 1;
    } else {
        return 42;
    }
}

Этот код вообще не компилировался — consteval-функцию отсюда вызывать нельзя.

Фигурные скобки в then-части обязательны, в else- могут опускаться. Писать вроде  невозможно. Старая функция не запрещена — крайне редко, но нужна.

auto(x) — временная копия объекта 
Простой способ получить объект как временный, например:

void pop_front_alike(Container auto& x) {
    std::erase(x.begin(), x.end(), auto(x.front()));
}

 — ошибка: в зависимости от контейнера, эта ссылка будет смотреть или на другой объект, или в пустую память.

Нижеприведённый код корректен, но ревизор может соблазниться ошибочно убрать переменную .
auto a = x.front();
std::erase(x.begin(), x.end(), a);

В шаблонном программировании этот тип бывает получить непросто:

using T = std::decay_t<decltype(x.front())>;
std::erase(x.begin(), x.end(), T(x.front()));

Название  было отброшено по двум причинам: prvalue — сильно техническое понятие, и не соответствующее названию поведение для массивов (даст указатель).

Также допустимо .

Многомерная операция индексирования (квадратные скобки) 
Существующие методы:
array(1, 2, 3, 4, 5) = 42;   // выглядит ужасно
array[{1, 2, 3, 4, 5}] = 42; // очень непонятно и неприятно писать
array[1][2][3][4][5] = 42;   // чуть лучше, но под капотом творится просто жуть

Пока только для пользовательских типов.
int buffer[2*3*4] = { };
auto s = std::mdspan<int, std::extents<2, 3, 4>> (buffer);
s[1, 1, 1] = 42;
Разные библиотеки реализуют недостающий синтаксис по-разному, но в любом случае это не сочетается с синтаксисом стандартных массивов, и затрудняет автоматический поиск ошибок и инлайнинг (развёртывание функции прямо в вызывающий код).

Предметом дискуссий остаются: нужно ли это для стандартных массивов; нужно ли ослабить требования к  и разрешить его за пределами класса.

This-параметры 
Одна из возможностей Си++ — const-корректность — приводит к дублированию кода или написанию способов делегирования. Предлагается решение этого через шаблоны

///// БЫЛО /////
class TextBlock {
public:
  char const& operator[](size_t position) const {
    // ...
    return text[position];
  }

  char& operator[](size_t position) {
    return const_cast<char&>(
      static_cast<TextBlock const&>
        (this)[position]
    );
  }
  // ...
};

///// СТАЛО /////
class TextBlock {
public:
  template <typename Self>
  auto& operator[](this Self&& self, size_t position) {
    // ...
    return self.text[position];
  }
  // ...
};

Методы-расширения пока не предлагаются, но будут возможны в дальнейшем.

Снижение требований к constexpr 
Список послаблений большой и связан с двумя вещами:
 Теперь constexpr означает, что есть хотя бы один путь исполнения, возможный при компиляции.
 Библиотеки всегда отстают от языка.

Таким образом, теперь возможно написать constexpr-функцию, которая ни при одном наборе аргументов не сможет выполниться при компиляции.

Также в constexpr-функциях разрешены goto, переменные нелитеральных типов, статические/внутрипоточные переменные. Если при компиляции будет пройдена любая из этих строк, функция вычисляется при выполнении.  поднят до 202103L.

В constexpr-функциях теперь могут участвовать указатели и ссылки с неизвестным значением, если этими значениями не пользоваться — оказалось, что std::size не может работать со ссылками:
// Самодельный std::size для массивов, в STL G++ похожий код
template <typename T, size_t N>
constexpr size_t array_size(T (&)[N]) { return N; }

void check(int const (&param)[3]) {
    int local[] = {1, 2, 3};
    constexpr auto s0 = array_size(local); // OK
    constexpr auto s1 = array_size(param); // Теперь OK
}

Разрешены -переменные в -функциях:
constexpr char xdigit(int n) {
  static constexpr char digits[] = "0123456789abcdef";
  return digits[n];
}

Это позволит, например, написать .

Статические op() и op[] 
Убирает одну машинную команду, если класс без данных и инлайнинг не получился. Например, в самобалансирующемся дереве с нестандартным порядком (было в Си++03) и разнородным поиском (Си++14) возможен такой код:

struct CustomCompare {
    using is_transparent = int; // разнородный поиск
    static bool operator() (std::string_view a, std::string_view b) // было const, стало static
        { return someCustomLess(a, b); }
};

std::set<std::string, CustomCompare> things;

Изначальное предложение касалось операции «вызов» . Потом позволили делать статической и операцию «индекс» .

Эти операции всё ещё нельзя определять вне класса.

Аннотация [[assume(bool)]] 
Разрешено аннотировать только пустой оператор. Код в аннотации никогда не исполняется, даже если имеет побочные эффекты. Служит исключительно для оптимизатора — он может закладываться на данное выражение. Если выражение будет равняться false — неопределённое поведение. Функция / уже есть в MSVC и Clang, а вот G++ эмулирует её через  и потому вычисляет выражение внутри.
int divide_by_32(int x) {
    [[assume(x >= 0)]];
    return x/32;  // компилятор может не закладываться на отрицательный x
}

В данном примере, если x неотрицательный, можно делать лёгкую команду shr (беззнаковый сдвиг) или sar (знаковый — такой сдвиг равноценен делению с округлением вниз, в то время как операция  округляет к нулю). Если закладываться на отрицательный — то тяжёлую команду div (деление) или нетривиальные оптимизации.

; G++ x64 trunk (ноябрь 2022) -std=c++2b -O3
; Без assume — знаковое деление на 32 без «тяжёлых» операций: ветвлений и div
test    edi, edi       ; рассчитать флаги для edx≡x
lea     eax, [rdi+31]  ; загрузка x+31; он будет использоваться, если x<0
cmovns  eax, edi       ; загрузка x, если x⩾0
sar     eax, 5         ; битовый сдвиг
ret

; С assume — битовый сдвиг, расходящийся с делением, если x<0
mov     eax, edi       ; требуется по соглашению вызова: параметр в rdx, результат в rax
sar     eax, 5         ; битовый сдвиг
ret

Если при constexpr-счёте окажется, что assume не выполняется — поведение остаётся за компилятором: он может как выдать ошибку, так и ничего не сделать. Это не первая вещь, где поведение в constexpr за компилятором — также за компилятором будет распаковка переменных параметров Си (на манер функции printf) и расчёты с неопределённым поведением.

Новые правила синтезированной  и перевёрнутых / 
Чтобы писать меньше нетворческого кода, в Си++20 сделали синтез операции «не равняется» из «равняется», и примерку обеих как в обычном виде, так и в перевёрнутом. Это сильно ударило по имевшемуся коду: на G++ работает с предупреждением, например, такой рекурсивный шаблон — выбирает между простой и перевёрнутой операцией ==:
template <typename T>
struct Base {
    bool operator==(const T&) const { return true; }
    bool operator!=(const T&) const { return false; }
};
   
struct Derived : Base<Derived> { };
   
bool b = Derived{} == Derived{};

Теперь синтез операции «не равняется» и переворот происходит, если возвращаемый тип bool и программист не написал операцию != сам. В некоторых случаях компилятор может запутаться и сказать: есть выбор между обычной и перевёрнутой операцией «равняется», и исправление этой ошибки простое — поступить по старинке и написать операцию «не равняется» самостоятельно.

Кодировки символов

Допустимые символы в идентификаторах 
В идентификаторах теперь допустимы символы из множеств Юникода XID_Start (начальный) и XID_Continue (остальные).
 Разрешены буквы и цифры разных алфавитов, включая китайские иероглифы, клинопись и математические буквы латиницы/арабицы, многие из буквоподобных символов.
 Разрешены символы типа «буква/модифицирующая» — 02C6 ˆ «модификатор-крышка» разрешён, а 02DA ˚ «верхний кружок» имеет тип «символ/модифицирующий» и запрещён.
 Разрешены комбинирующие метки, включая селекторы начертания.
 Запрещены эмодзи, неалфавитные символы из техники и математики, форматирующие символы (невидимые символы, отвечающие за обработку текста, в том числе ZWJ и ZWNJ).

Идентификатор должен быть нормализован по алгоритму «каноническая композиция» (NFC, разобрать монолитные символы на компоненты и собрать снова). Если нет — программа некорректна.

Это изменение только делает поддержку Юникода более целостной, но никак не решает вопросов атак через внешне одинаковые строки. Методы передачи таких символов в линкер остаются за реализацией.

Запрещены многосимвольные и некодируемые wchar_t-литералы 
Разные компиляторы действовали по-разному на  (эмодзи «фейспалм») на двухбайтовом wchar_t (Windows), . Теперь оба запрещены.

Многосимвольные char-литералы продолжают работать, имеют тип int. Сколько допускается символов и как они будут собраны в одно число — определяется реализацией.

Понятия «кодировка трансляции», «кодировка исполнения» 
Узаконено, что одна может отличаться от другой, и  — это единица широкой, зависящей от реализации кодировки исполнения.

UTF-8 как кроссплатформенная кодировка трансляции должна поддерживаться безусловно, всеми компиляторами. Метка порядка байтов игнорируется, кроме случаев, когда она противоречит флагам компилятора. Если файл опознан как UTF-8, в нём не должно быть некорректных кодовых комбинаций — однако могут быть корректные комбинации, соответствующие не существующим пока символам.

Числовые значения символьных литералов в препроцессоре совпадают с кодировкой исполнения 
Раньше это было за реализацией, но оказалось, что основное назначение этой функции — определение кодировки исполнения. Например, код из SQLite:

/* Проверка, использует ли машина EBCDIC.
   (Да, верите или нет, ещё есть машины, использующие EBCDIC.) */
#if 'A' == '\301'
# define SQLITE_EBCDIC 1
#else
# define SQLITE_ASCII 1
#endif

Все крупные компиляторы фактически работают именно так.

Снова разрешено инициализировать массивы char и unsigned char литералом UTF-8 
Все три строчки сломаны в Си++20, снова работают в Си++23.
const char* a = u8"a";
const char b[] = u8"b";
const unsigned char c[] = u8"c";

Как оказалось, подобный слом усложнял constexpr-функции, мешал совместимости с Си.

Новые экранировки 
 для кодовой позиции Юникода,  для восьмеричной системы и  для шестнадцатеричной.

Разрывать такие экранировки () запрещено.

 позволяет обратиться к символу по юникодному имени.

format перекодирует Юникод в однобайтовую кодировку 
Исключает крокозябры в таком коде:
std::locale::global(std::locale("Russian.1251"));
auto s = std::format("День недели: {}", std::chrono::Monday);
Набор возможных кодировок определяется реализацией. При неспособности — выбрасывается исключение.

Редакционные правки 
 При объединении строк через обратную косую черту теперь допустимы пробелы после этой черты. Так действовали GCC, Clang и ICC — а MSVC оставлял пробел.
 Компилятор лишён права на перестановку полей одного объекта, если те имеют ненулевую длину и разные права доступа. Так действовали MSVC, GCC, Clang.
 Запрещена конкатенация строк с противоречивыми префиксами кодировки вроде . Из крупных компиляторов такое поддерживает только SDCC — берёт первый из префиксов.
 Узаконена директива , поддерживаемая всеми.
 Упрощены правила неявного перемещения при возврате из функции.
 Переработаны производителезависимые расширенные целые типы.
 Уточнён статус заголовочных файлов Си: изначально они были запрещённые, теперь — для совместимости. Файл, который не должен быть одновременно допустимым файлом Си, не должен их подключать. Это убирает угрозу: в ближайшее время эти заголовки не удалят.
  и  теперь TriviallyCopyable.
 В модулях запрещено экспортировать бессмысленные вещи вроде .

Уточнено, какие временные объекты сохраняются до конца цикла 
В конструкции «for по объекту» говорится: каждый временный объект (кроме переданного по значению параметра функции) сохраняется до конца цикла.
using T = std::list<int>;
const T& f1(const T& t) { return t; }
const T& f2(T t)        { return t; }
T g();
void foo() {
  for (auto e : f1(g())) {}  // Теперь OK, жизнь объекта g() продлевается
  for (auto e : f2(g())) {}  // Всё ещё неопределённое поведение
}

Гармонизация с Си 
 Разрешена метка без оператора: .
 Поддержка . Аналога  нет.
 Снова разрешено инициализировать массивы char и unsigned char литералом UTF-8 (описано выше).
 Уточнён статус заголовочных файлов Си, снята угроза их ичезновения (описано выше).
 Добавлен новый бит метода открытия файла на запись : файла не должно существовать. Это исключает перезапись нужного файла, исключает гонки за файл между двумя программами. Бит существовал во многих реализациях до Cи++98, и эквивалентен флагу  Си11 (). Например, может служить для поиска неиспользуемого временного файла.

Библиотека

Мелкие изменения 
 Семейство констант  — например, для отслеживания миграции библиотеки со старых  на новые .
 Функция  для преобразования , более понятная по названию и менее ошибкоопасная.
 Функция  в заголовке  для смены порядка байтов в числах.
 iostream теперь может печатать volatile-указатели — точно так же, как и обычные.
  — аналог  для объекта и его поля; понадобился из-за this-параметров.
 Зарезервированы два модуля:  (всё пространство имён ) и  (функции совместимости вроде  из стандартного пространства имён). На ноябрь 2022 модулей не поддерживает никто.
 Переписаны концепции  и другие, чтобы поддерживали некопируемые типы.
 Больше совместимости между кортежами (tuple) и кортежеподобными объектами (парами, статическими массивами).
  — нехранящий многомерный массив
 Усовершенствован  для работы с типами, унаследованными от  (обычно какие-то реализации конечных автоматов).
 Уточнено, что  — всегда ссылка, а не .

stacktrace 
Одно из важнейших нововведений Си++23, позволяющее видеть ошибку вернее, чем короткие сообщения самопроверок. Например: если случился выход за пределы массива, самопроверка скажет: обращался к 7-му элементу из 5-и — но не подскажет, кто именно совершил выход. Но если подняться на несколько стековых фреймов выше, часто ошибка становится легко заметной. Новая библиотека, как и многое из Си++, позаимствована из BOOST.
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <stacktrace>
 
int main()
{
    auto trace       = std::stacktrace::current();
    auto empty_trace = std::stacktrace{};
 
    // Print stacktrace.
    std::for_each(trace.begin(), trace.end(),
                  [](const auto& f) { std::cout << f << '\n'; });
 
    if (empty_trace.begin() == empty_trace.end())
        std::cout << "stacktrace 'empty_trace' is indeed empty.\n";
}

Впоследствии объекту  придумали стандартную функцию форматирования.

Как связывать stacktrace с выпадающими авариями — пока не придумали, ведь то и другое — довольно тяжёлые части языка и библиотеки.

move_only_function 
 стал одной из самых «тяжёлых» частей библиотеки STL. Избавившись от нескольких возможностей — нельзя копировать, отсутствуют поля  и  — можно получить значительно более лёгкий объект. И, разумеется, этот объект может работать с некопируемыми перехватами.

Аппаратно-разнородные барьеры 
В объекте синхронизации «барьер» теперь предполагается, что поток-координатор и ожидающие барьера потоки-клиенты должны вызвать , а подчинённые потоки —  при обычном исполнении и , если поток выходит из параллельного вычисления. Координационная функция может выполниться в любом потоке либо в последнем , либо в .

Что будет, если никто не вызовет  (то есть координатора нет),— зависит от реализации. Связано с разнородным аппаратным обеспечением — координатор работает на одной архитектуре, а потоки-работники на другой.

expected 
У обработки ошибок есть четыре важных свойства:
 Заметность: ревизору должны быть видны нарушения методики использования функции.
 Информация об ошибках: ошибка должна нести достаточно информации о том, откуда она взялась и как её решить.
 Чистый код: код обработки ошибок должен быть минимален.
 Невмешательство: ошибки не должны забивать какой-нибудь канал, предназначенный для нормального хода исполнения.

Главный недостаток исключений — незаметность. У кодов ошибок как минимум грязный код, и они забивают важный канал — возвращаемое значение.

 — напомнающий  тип, который может хранить или значение при нормальном исполнении, или ошибку.
expected<int, errc> getIntOrZero(istream_range& is) {
    auto r = getInt(is);   // возвращает такой же expected
    if (!r && r.error() == errc::empty_stream) {
        return 0;
    }
    return r;
}

Чистый код достигается через монадный интерфейс. Общая монада в Си++23 не попала, однако  и  обзавелись похожими функциями.

Монадные операции над optional/expected 
Монада — стандартная возможность функциональных языков произвести последовательность действий.

В математике последовательность функций записывается как , что не всегда удобно — в программировании часто лучше что-то вроде .

std::optional — довольно простая обёртка, смысл которой — хранить объект или ничего. Проверки на «ничего» занимают немалую часть работы с optional — а что, если в процессе преобразований картинки на ней не окажется кота? А что, если нет места, куда пририсовать бантик?

std::optional<image> get_cute_cat (const image& img) {
    return crop_to_cat(img)               // image → optional; [nullopt] на картинке нет кота
           .and_then(add_bow_tie)         // image → optional; [nullopt] некуда добавить бантик
           .and_then(make_eyes_sparkle)   // image → optional; [nullopt] не видно глаз
           .transform(make_smaller)       // image → image
           .transform(add_rainbow);       // image → image
}

Впоследствии то же придумали для .

spanstream — замена запрещённому в Си++98 strstream 
Существовал strstream — поток данных, работающий на массиве ограниченной длины. Из-за угрозы переполнений запрещён уже в Си++98, предложен другой похожий механизм.
char output[30]{};
ospanstream os{span<char>{output}};
os << 10 << 20 << 30;
auto const sp = os.span();
ASSERT_EQUAL(6,sp.size());
ASSERT_EQUAL("102030",std::string(sp.data(),sp.size()));
ASSERT_EQUAL(static_cast<void*>(output),sp.data()); // никакого копирования данных
ASSERT_EQUAL("102030",output); // гарантируется нуль-терминирование

print 
Изначально было: 

Это…
 Удлиняет двоичный код — потоки изначально тяжелы.
 Нет поддержки Юникода.
 Выглядит некрасиво.

Доступен более лёгкий .

Впоследствии уточнили, что  синхронизирован с другими методами вывода в консоль.

Необязательные дробные типы 

Математические функции должны иметь обёртки для всех поддерживаемых типов — при этом реальный расчёт может вестись в более или менее точном типе.

Новая функциональность диапазонов (ranges) и представлений (views) 
 Из концепции  удалена инициализация без параметров.
 Уточнены требования к дипазонам, представлениям, адаптерам диапазонов.
 Механизмы для написания собственных адаптеров диапазонов
 Семейство адаптеров  для параллельного прохождения разных диапазонов.
  — преобразование из диапазона в контейнер.
 Функции , , .
 Функции  и .
 Функция .
 Функция .
 Улучшена работа  с итераторами, которые возвращают ссылку на что-то внутри самого итератора.
 Функции , .
  переименован в , добавлен новый .
 Ослаблены ограничения на .
  можно строить из непрерывного диапазона. Впоследствии уточнили: конструктор явный (explicit).
 Механизмы вывода диапазонов функцией .
 Добавлены механизмы указания, как печатать нестандартный диапазон функцией  — вывод запрещён, как отображение (map), как множество (set), как кортеж (sequence), как строку (string), как отладочное сообщение (debug_string)..
  — синхронный генератор диапазонов на сопрограммах. Налажено форматирование подобных объектов.
  и другие адаптеры-представления теперь могут работать с перемещаемыми, но не копируемыми типами.
 Новая функция-адаптер , повторяющая один объект N раз или до бесконечности.
 Переписаны требования к алгоритмам, чтобы они могли пользоваться итераторами диапазонов.
 Функция  — декартово произведение диапазонов.
 Функция , представляющая собой f(f(…f(f(init, x1), x2), …), xn).
 Функции , .
 Объект , функция  — представление с шагом N
 Функции , , .
 Функция  — часто функцией Си++ «проход по контейнеру» не пользовались просто потому, что вдобавок требовался номер в последовательности.

Новые подсказки по выведению параметров шаблона (deduction guides) 
  — теперь будет компилироваться , если less — шаблон с новой статической операцией «вызов».
  и  — теперь будет компилироваться , если F — объект, чья операция «вызов» содержит новый this-параметр

Новая функциональность строк владеющих (string) и невладеющих (string_view) 
  — часто надо проверить на наличие подстроки, не выясняя, где совпадение.
  (с временным ) — для оптимизации .
 string_view можно строить из непрерывного диапазона (см. выше).
 Добавлен псевдоконструктор  — как подсказка: строить строку из пустого указателя запрещено.

string::resize_and_overwrite 
Используется для экстремальной оптимизации на стыке строк и низкоуровневых API:
int compress(void* out, size_t* out_size, const void* in, size_t in_size);

std::string CompressWrapper(std::string_view input) {
    std::string compressed;

    compressed.resize_and_overwrite(input.size(), [input](char* buf, std::size_t n) noexcept {
        std::size_t compressed_size = n;
        auto is_ok = compress(buf, &compressed_size, input.data(), input.size());
        assert(is_ok);
        return compressed_size;
    });

    return compressed;
}

Возникнет вопрос: а что при этом соптимизировали по сравнению с двумя ? Дело в том, что стоимость выделения памяти мало зависит от длины буфера, и в большинстве случаев на буфер будет выделено значительно больше памяти, чем реально потребуется на сжатую строку. Новая функция не инициализирует буфер, и ушло зануление очень длинного участка памяти — .

Новая функциональность итераторов 
 Адаптер  — теперь итератор того же вида (односторонний/двусторонний/произвольного доступа), что и исходный итератор (раньше только односторонний).
 Переписаны требования к алгоритмам, чтобы они могли пользоваться итераторами диапазонов (см. выше).
  всегда должен возвращать константный итератор.
 Исправлена  в  и некоторых других, чтобы из них можно было собирать сложные диапазоны.
 Придумана концепция позаимствованных диапазонов — их итераторами можно продолжать пользоваться, когда объект-диапазон исчезает.

Новая функциональность контейнеров 
 Разнородный  и  в ассоциативных контейнерах. Например, ключ хранения , а ключ доступа — .
 Новая функция , более полно использующая особенности механизма выделения памяти. Контейнеры переменного размера понемногу будут переходить на неё.
 Новые контейнеры  и , работающие как минимум на шаблонах , , . Представляют собой простые сортированные массивы.

Новые constexpr 
 Больше  в .
 Целочисленные , .
 Почти все функции .
 Математика из , .
 Большинство функций , .

Новая функциональность format 
Помимо стандартного форматирования новых объектов (описано в соответствующих разделах), там есть:
 Форматирование .
 Проверка корректности форматирования при компиляции, если такое возможно; облегчение , если обработка при компиляции удастся.
 Открыт  — например, для сложного логирования, когда сообщение генерирует одна система, а переводит в строку — другая (в сетевом или локализованном коде). На запуске будет вызван обычный «тяжёлый»  (неизвестно, что придёт из перевода или по сети), зато уже при компиляции будет проверена корректность строки-прототипа или посланного в сеть.

Оптимизации и предупреждения 
  получил условный noexcept — если объект создаётся с перемещением и присваивается (с перемещением или по копии, в зависимости от правого параметра), не вызывая исключений.
  получил такой же условный noexcept.
 Некоторые библиотечные функции наподобие  и  ещё с Си++20 получили прозвище «благословенные» — они могут неявно создавать объекты. То есть: не оперируя типом X, тем не менее, подразумевают, что в памяти может появиться объект типа X. Теперь можно «благословить» любую функцию кодом  — и подобные вызовы не будут неопределённым поведением.
 Типы, с которыми такие «благословенные» функции могут работать, названы «типы с неявным временем жизни» — для них придумана функция .
 Новые свойства типов , . Некоторые объекты () теперь не могут конструироваться из подобных объектов.
 Добавлен псевдоконструктор  — как подсказка: строить строку из пустого указателя запрещено.

Функция unreachable 
Это указание, что при нормальной работе кода в данную точку попасть нельзя.
enum class MyBool { NO, YES };
int toInt(MyBool x) {
  switch (x) {
  case MyBool::NO:  return 0;
  case MyBool::YES: return 1;
  }
  // Прикрываем знаменитое предупреждение G++
  std::unreachable();
}

Примечания 

C++